Нажи́б Асанба́ев (, ; настоящее имя Николай Васильевич Асанбаев; ) — башкирский прозаик, поэт и драматург. Заслуженный работник культуры РСФСР (1980). Народный писатель Республики Башкортостан (2006).

Биография 
Родился 7 ноября 1921 года в деревне Ахманово Белебеевского уезда Уфимской губернии (ныне —  Башкортостана). По национальности — татарин.
Сам себя относил к кряшенам.
В 1939 году после окончания Уфимского финансового техникума поступил в Башкирский государственный педагогический институт.

Работал учителем в Ермекеевской средней школе.

С 1940 года служил в рядах Красной Армии. После окончания Рязанского артиллерийского училища — на фронтах Великой Отечественной войны, командует артиллерийской батареей.

В 1949—1959 годах являлся сотрудником газеты «Кызыл тан».

В 1961—1963 годах был слушателем Высших литературных курсов в Москве.

В 1963—1965 годах работал директором Башкирского академического театра драмы.

Умер 28 марта 2013 года. Похоронен на Южном кладбище города Уфы около жены.

Семья 
Отец гитариста Рустема Асанбаева.

Творчество 
 Карим. () Сборник рассказов. Уфа, 1947
 Валима. () Сборник рассказов. Уфа,1953
 К нам приехали парни" (). Комедия. Уфа 1955
 Райса. (). Пьесы. Уфа, 1959
 Файзи. (). Пьесы. Уфа, 1964
 Помолвка () Комедия. Уфа 1964
 Когда расправлялись крылья" (). Драма, Уфа, 1969
 Счастье с неба (). Комедия, Уфа 1969
 Золотая колыбель. () Пьесы. Уфа, 1971
 «Родник» (). Комедия, Уфа 1972
 Утренняя звезда.  Пьесы. Уфа, 1976
 Широкие улицы были узкими  (совместно с Ф. Асяновым). Комедия
 Зайтунгуль. () Пьесы. Уфа, 1975
 Красный паша.() Пьеса Уфа, 1982, о советском дипломате Кариме Хакимове
 Башкир из Кузяна. () Пьеса Уфа, 2004, о Заки Валиди

Награды 
 Орден Дружбы (29 июля 1997 года) — за заслуги перед государством, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства.
 Орден Красной Звезды (7 февраля 1945 года).
 Орден Отечественной войны I степени (15 апреля 1945 года).
 Орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 года).
 Орден Дружбы народов.
 Орден Салавата Юлаева (2005, Башкортостан).
 Медаль «За отвагу» (18 ноября 1943 года).
 Боевые медали
 Заслуженный работник культуры РСФСР (1980).
 Народный писатель Республики Башкортостан (2006).
 Заслуженный работник культуры Башкирской АССР (1976).
 Лауреат Республиканской премии им. Салавата Юлаева (1983).

Литература

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Рязанского артиллерийского училища
Башкирские писатели
Башкирские драматурги
Персоналии:Башкирский театр драмы имени Мажита Гафури
Похороненные на Южном кладбище (Уфа)
Литераторы, известные под псевдонимами